Tha Blue Carpet Treatment — восьмой сольный студийный альбом Snoop Dogg, вышедший 20 ноября, 2006 года на лейблах Doggystyle Records и Geffen Records. Производство альбома делалось с 2005 по 2006 год в нескольких студиях звукозаписи и было обработано Dr. Dre, The Neptunes, Battlecat, DJ Pooh, Timbaland, Danja, Mark Batson, Terrace Martin, и Mr. Porter.

Альбом, проданный тиражом в 264 000 копий за первую неделю, дебютировал под номером пять в американском чарте Billboard 200. Tha Blue Carpet Treatment получил положительные отзывы от музыкальных критиков.

Об альбоме 
Работа над Tha Blue Carpet Treatment велась девять месяцев.

Спустя некоторое время после релиза альбома, при участии диджеев из Восточного, Западного и Южных побережий, Snoop Dogg выпустил микстейп Tha Blue Carpet Treatment Mixtape, в который вошли многие треки, не вошедшие в оригинальный трек-лист Tha Blue Carpet Treatment.

Первоначально, «Imagine» должен был выйти на альбоме Busta Rhymes The Big Bang, но был отдан Snoop Dogg'у. Несмотря на это, позже Busta Rhymes записал свой ремикс на трек «Imagine». Также, многие рэп-исполнители (Nas, Adil Omar, Ja Rule, Black-Ty) записывали фристайл под биты «Imagine».

Список композиций 

Примечания
 1 В Австралийской версии, Snoop Dogg поёт при участии Akon вместо Nate Dogg для трека "Boss' Life".

 Использованные семплы
 «Intrology» — «Dirt Off Your Shoulder», исполненный Jay-Z
 «Think About It» — «I Need You» (в исполнении The Impressions)
 «Crazy» — «She's Strange» (в исполнении Cameo)
 «That's That Shit» — «The Bath» (в исполнении Найла Роджерса)
 «Candy (Drippin' Like Water)» — «9th Wonder (Blackploitism)» исполненный Digable Planets; и интерполяции «Candy» (в исполнении Cameo)
 «Boss' Life» — «If Tomorrow Never Comes», исполненный The Controllers; и «Everybody Rise» (в исполнении Баста Раймса)
 «L.A.X.» — «Going Back to Cali», исполненный The Notorious B.I.G.; и «More Bounce to the Ounce» (в исполнении Zapp)
 «Round Here» — «Thank You» (в исполнении Дайдо)
 «Like This» — «Coffy Sauna» исполненный Roy Ayers.
 «Conversations» — «Have a Talk with God», исполненный Стиви Уандером.

Бонус-треки

Не попавшие треки

Видеоклипы 
 Real Talk (R.I.P. Tookie)
 10 Lil’ Crips
 Crazy (Feat. Nate Dogg)
 A Bitch I Knew (Feat. Traci Nelson)
 Gangbangin’ 101 (Feat. The Game)
 Beat Up On Yo’ Pads
 Get A Light (Feat. Damian Marley)
 Which One Of You (Feat. Nine Inch Dix)
 Which One Of You (Feat. Nine Inch Dix) (Animated Version)
 Boss' Life (Feat. Nate Dogg)
 I Wanna Fuck You (Feat. Akon)
 That's That Shit (Feat. R. Kelly)
 Vato (Feat. B-Real)
 Vato (Feat. B-Real) (Animated Version)
 Candy (Drippin’ Like Water) (Feat. E-40, MC Eiht, Goldie Loc, Tha Dogg Pound)
 Candy (Drippin’ Like Water) (Feat. E-40, MC Eiht, Goldie Loc, Tha Dogg Pound) (Animated Version)

Участники записи 
Список участников, принимавших участие в создании альбома, подтверждён Allmusic.

 Akon — вокал, инженер, продюсер
 B-Real — вокал
 Bad Lucc — вокал
 Mark Batson — клавишные инструменты, продюсер
 Mike Bozzi — ассистент
 Leslie Brathwaite — микширование
 Paul Bruski — инженер
 Mike Chav — инженер
 Ted Chung — A&R, инженер, маркетинг
 George Clinton — вокал
 Erik «Baby Jesus» Coomes — бонги
 Sean Cruse — бас-гитара
 Damani — вокал
 Rick DeVarona — ассистент
 DJ DDT — продюсер
 DJ Pooh — инженер, миксовка, продюсер, красноречивый инженер
 Dr. Dre — вокал, продюсер, миксовка
 Nate Dogg — вокал
 Shon Don — инженер
 E-40 — вокал
 Lamar Edwards — бас-гитара
 Jamie Foxx — вокал, продюсер
 The Game — вокал
 Abel Garibaldi — инженер
 Tasha Hayward — парикмахер-стилист
 Josh Houghkirk — ассистент
 Richard Huredia — миксовка
 Ice Cube — вокал
 Mauricio Iragorri — инженер, микширование
 Julio G — вокал, исполнитель интерлюдии
 Kam — вокал
 R. Kelly — вокал
 Kurupt — вокал
 Anthony Mandler — арт-директор, дизайн, фотограф
 Damian Marley — вокал
 MC Eiht — вокал
 Jeff Meeks — ассистент
 Ian Mereness — инженер
 Raul Midón — гитара, труба
 Fredwreck — продюсер
 9 Inch Dix — вокал
 Dawaun Parker — клавиши
 Orlando Rashid — инженер
 Robert «Roomio» Reyes — ассистент
 J. Peter Robinson — арт-директор, дизайн
 April Roomet — стилист
 Alexis Seton — микширование
 Snoop Dogg — главный артист
 Soopafly — вокал, продюсер
 Chris Soper — инженер
 Chris Starr — бэк-вокал
 Phil Tan — микширование
 Timbaland — продюсер
 Warzone — вокал
 LaToiya Williams — вокал
 Marlon Williams — гитара
 Barbara Wilson — вокал
 Stevie Wonder — вокал, продюсер
 Young Jeezy — вокал

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты на конец года

Сертификации

Примечания

Внешние ссылки 
 THX on Myspace
 Snoop Dogg - Tha Blue Carpet Treatment (Tha Mixtape)

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Doggystyle Records
Альбомы Geffen Records
Альбомы, спродюсированные Стиви Уандером